Velika nagrada Madžarske 2005 je bila trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2005. Odvijala se je 31. julija 2005.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:19,882
|align="center"| —
|-
! 2
| 10
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| 1:20,779
| +0,897
|-
! 3
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 1:20,839
| +0,957
|-
! 4
| 9
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 1:20,891
| +1,009
|-
! 5
| 17
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 1:20,964
| +1,082
|-
! 6
| 5
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:21,141
| +1,259
|-
! 7
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:21,158
| +1,276
|-
! 8
| 3
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 1:21,302
| +1,420
|-
! 9
| 6
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 1:21,333
| +1,451
|-
! 10
| 4
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 1:21,787
| +1,905
|-
! 11
| 15
|  Christian Klien
| Red Bull-Cosworth
| 1:21,937
| +2,055
|-
! 12
| 8
|  Nick Heidfeld
| Williams-BMW
| 1:22,086
| +2,204
|-
! 13
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Cosworth
| 1:22,279
| +2,397
|-
! 14
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:22,565
| +2,683
|-
! 15
| 11
|  Jacques Villeneuve
| Sauber-Petronas
| 1:22,866
| +2,984
|-
! 16
| 7
|  Mark Webber
| Williams-BMW
| 1:23,495
| +3,613
|-
! 17
| 21
|  Christijan Albers
| Minardi-Cosworth
| 1:24,443
| +4,561
|-
! 18
| 19
|  Narain Karthikeyan
| Jordan-Toyota
| 1:25,057
| +5,175
|-
! 19
| 20
|  Robert Doornbos
| Minardi-Cosworth
| 1:25,484
| +5,602
|-
! 20
| 18
|  Tiago Monteiro
| Jordan-Toyota
| brez časa
|
|}

Dirka

|-
! 1
| 9
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 70
| 1:37:25,552
| 4
| 10
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 70
| + 35,581 s
| 1
| 8
|-
! 3
| 17
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 70
| + 36,129 s
| 5
| 6
|-
! 4
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 70
| + 54,221 s
| 3
| 5
|-
! 5
| 3
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 70
| + 58,832 s
| 8
| 4
|-
! 6
| 8
|  Nick Heidfeld
| Williams-BMW
| 70
| + 1:08,375
| 12
| 3
|-
! 7
| 7
|  Mark Webber
| Williams-BMW
| 69
| +1 krog
| 16
| 2
|-
! 8
| 4
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 69
| +1 krog
| 10
| 1
|-
! 9
| 6
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 69
| +1 krog
| 9
|
|-
! 10
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 69
| +1 krog
| 7
|
|-
! 11
| 5
|  Fernando Alonso
| Renault
| 69
| +1 krog
| 6
|
|-
! 12
| 19
|  Narain Karthikeyan
| Jordan-Toyota
| 67
| +3 krogi
| 18
|
|-
! 13
| 18
|  Tiago Monteiro
| Jordan-Toyota
| 66
| +4 krogi
| 20
|
|-
! 14
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 63
| +7 krogov
| 14
|
|-
! NC
| 21
|  Christijan Albers
| Minardi-Cosworth
| 59
| +11 krogov
| 17
|
|-
! Ods
| 11
|  Jacques Villeneuve
| Sauber-Petronas
| 56
| Motor
| 15
|
|-
! Ods
| 10
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| 41
| Pog. gred
| 2
|
|-
! Ods
| 20
|  Robert Doornbos
| Minardi-Cosworth
| 26
| Hidravlika
| 19
|
|-
! Ods
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Cosworth
| 0
| Trčenje
| 13
|
|-
! Ods
| 15
|  Christian Klien
| Red Bull-Cosworth
| 0
| Trčenje
| 11
|
|}

Opombe 
 Vodilni: Michael Schumacher 1-15, 23-35 (28); Juan Pablo Montoya 16-22, 38-40 (10); Kimi Räikkönen 36-37, 41-70 (32).

Formula 1 sezona 2005
2005